Голенковский — фамилия:

 Голенковский, Михаил Андреевич — Георгиевский кавалер; майор; № 3998; 26 ноября 1826.
 Голенковский, Михаил Фёдорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6502; 5 декабря 1841.
 Голенковский, Николай Антонович — Георгиевский кавалер; майор; № 5830; 1 декабря 1838.

 Голенковский (1716—1721) — игумен Александро-Невской лавры.